Пабло Куевас був чинним чемпіоном, але не зміг захистити свій титул, оскільки в 1-му колі його переміг Артур Де Греф.

Домінік Тім здобув титул, у фіналі перемігши Пабло Карреньйо Бусту з рахунком 7-5, 6-4.

Сіяні гравці 

  Кей Нісікорі (1-ше коло)
  Домінік Тім (Чемпіон)
  Пабло Куевас (1-ше коло)
  Пабло Карреньйо Буста (фінал)

  Альберт Рамос-Віньйолас (півфінал)
  Давид Феррер (1-ше коло)
  Паоло Лоренці (1-ше коло)
  Жуан Соуза (1-ше коло)

Вайлд-кард 

  Жоао Соуза (1-ше коло)
  Каспер Рууд (півфінал)

  Янко Типсаревич (1-ше коло)

Кваліфаєри 

  Роберто Карбальєс Баена (2-ге коло)
  Марко Чеккінато (1-ше коло)

  Артур Де Греф (2-ге коло)
  Ніколас Кікер (чвертьфінал)

щасливий лузер 

  Віктор Естрелья Бургос (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Rio Open
Світовий Тур ATP 2017